Топырмачилькикэ:

Реки
 Топырмачилькикэ (приток Большой Ширты)
 Топырмачилькикэ (приток Таза)